Sabbat — название ряда метал-групп из разных стран.
 Sabbat (британская группа) — трэш-метал-группа из Великобритании.
 Sabbat (японская группа) — блэк/трэш-метал-группа из Японии.